

Nom de famille 

 François Corbier (1944-2018), auteur-compositeur français
 Mireille Corbier (née en 1943), historienne française

Toponyme 
 Corbier, ancienne commune de la Corrèze, désormais intégrée à Saint-Pardoux-Corbier.
 Col du Corbier, col en Haute-Savoie
 Le Corbier, station de sports d'hiver de Savoie
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme